Pazar (, ou dimanche) est un mot turc pouvant désigner :

Localités 

Pazar (Rize), district de la province de Rize en Turquie ;
Pazar (Tokat), district de la province de Tokat en Turquie.

Homonymie de toponyme